Kirchstraße 4 steht für:

 Kirchstraße 4 (Mammendorf)
 Kirchstraße 4 (Osterburg)